De lijst hieronder is een lijst van Filipijnse senatoren op alfabetische volgorde. De huidige leden van de Filipijnse Senaat zijn te herkennen aan de vetgedrukte letters.

Alfabetische lijst

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

Externe link
 Website van de Filipijnse Senaat

Noten 

 
Filipijns senator
Senatoren